Rezultati Prvenstva Avstralije 1905 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1905